Ва́утер Го́сгенс (; ) — нидерландский кёрлингист.

Играет на позиции третьего.

В составе мужской сборной Нидерландов — участник чемпионатов мира  и .

Достижения 
 Первенство Европы по кёрлингу среди юниоров: серебро (2014), бронза (2012, 2013).
 Зимний европейский юношеский Олимпийский фестиваль: серебро (2017).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 2017 Spotlight on: Netherlands | Ford World Men’s Curling Championship | EYE OPENER – SUNDAY, APRIL 2, 2017 (page 7)

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Нидерландов